Een verkeersweg:
 N510 (België)
 N510 (Frankrijk)
 N510 (Nederland), zie Provinciale weg 510

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing